Most św. Jana w Lądku-Zdroju (niem.: Johannisbrücke) – kamienny dwuprzęsłowy most położony w centrum Lądka-Zdroju przy ulicy Krótkiej nad rzeką Białą Lądecką.

Historia i architektura 
Został zbudowany w 1565 roku z kamienia łamanego. Przy jego budowie zastosowano jako spoiwo kurze białka zamiast wapna. W ciągu kolejnych stuleci był wielokrotnie modernizowany w latach: 1752, 1783 i 1822. W 1709 roku staraniem mieszkańców miasta umieszczono na nim figurę św. Jana Nepomucena. Na postumencie  Inskrypcja po , z  chronostychem LCCCCCCMXVVVVVVVIIIIIIIIIIIIII - 1709  wskazującym rok postawienia figury.
Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków nr. A/4299/1975 z 22 grudnia 1971 most został wpisany do rejestru zabytków.

Galeria

Przypisy

Bibliografia 
 Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, pod red. J. Laski i M. Kowalcze, t. 2, KTO, Kłodzko 2009.
 Słownik geografii turystycznej Sudetów. Marek Staffa (redakcja). T. 16: Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1993,

Linki zewnętrzne 
 Dawne i współczesne zdjęcia mostu na stronie "Wratislaviae Amici"
 Dawne i współczesne zdjęcia mostu na stronie "Polska na fotografii"

Zabytki w Lądku-Zdroju
Mosty i wiadukty w województwie dolnośląskim
Pomniki św. Jana Nepomucena w Polsce
Zabytkowe mosty i wiadukty w Polsce
Obiekty budowlane w Lądku-Zdroju
Obiekty budowlane w Polsce oddane do użytku w XVI wieku
Mosty i wiadukty piesze w Polsce